Ben Burtt
Bernard Dearman Burtt
Brian Laurence Burtt
Joseph Burtt Davy

Desambiguações de sobrenomes